Eryngium crinitum är en flockblommig växtart som beskrevs av Jan Svatopluk Presl. Eryngium crinitum ingår i släktet martornar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Martornar
crinitum